Петровдански сабор може бити:

 општи назив за народне и друге саборе који се одржавају на Петровдан 
 Петровдански сабор (1941), скупштина одржана 12. јула 1941. године на Цетињу 
 Петровдански сабор у Добром Потоку, традиционална манифестација и смотра фолклора

Види још
 Сабор (вишезначна одредница)